Galerius-Palast ist der Name zweier Paläste des römischen Kaisers Galerius:

 Galerius-Palast in Gamzigrad, Serbien, siehe Romuliana
 Galerius-Palast (Thessalonki), Griechenland